

Osoby 
 Adolf Gustaw Sonnenfeld (1873-1914) – polski skrzypek
 Barry Sonnenfeld (ur. 1953) – amerykański reżyser operator i producent filmowy
 Renata Sonnenfeld-Tomporek (1926-2012) – polska prawniczka, profesor prawa międzynarodowego

Zobacz też 
 Sonnefeld